Andrea Moser (né le  à San Candido en Italie) est un joueur professionnel de hockey sur glace italien.

Carrière en club 
En 2007, il commence sa carrière avec les Sportivi Ghiaccio Cortina dans la Série A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || SG Cortina || Série A ||10 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || SG Cortina || Série A ||38 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || SG Cortina || Série A ||40 ||1 ||5 ||6 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || SG Cortina || Série A ||39 ||4 ||2 ||6 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || SG Cortina || Série A ||40 ||1 ||2 ||3 ||20 ||9 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2012-2013 || SG Cortina || Série A ||43 ||5 ||7 ||12 ||51 ||12 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2013-2014 || SG Cortina || Elite A ||39 || 5 || 5 || 10 || 44 || 10 || 0 || 1 || 1|| 8*
|-
|2014-2015 || SG Cortina || Elite A ||14 || 0 || 0 || 0 || 24 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || SG Cortina || Elite A ||42 || 2 || 8 || 10 || 32 || 4 || 0 || 0 || 0|| 6
|-
|2016-2017 || SG Cortina || Alps HL||35 || 10 || 7 || 17 || 40 || 7 ||2 ||1 ||3 ||18
|-
|2016-2017 || SG Cortina || Elite A ||1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || SG Cortina || Alps HL ||35 || 3 || 6 || 9 || 20 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || SG Cortina || Alps HL ||18 || 1 || 4 || 5 || 4 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || SG Cortina || Alps HL ||44 || 7 || 7 || 14 || 22 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || SG Cortina || Elite A ||3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || SG Cortina || Alps HL ||36 || 5 || 9 || 14 || 16 || 5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2020-2021 || SG Cortina || Elite A ||2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
|2021-2022 || SG Cortina || Alps HL ||  || 

| 249 || 16 || 21 || 37 || 187 || 31 || 0 || 2 || 2 || 26

Notes et références 

Naissance en décembre 1988
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur de la SG Cortina
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à San Candido